Irish Masters 1994 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1994 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 20 по 27 марта 1994 года (сезон 1993/94) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:8.

Это был восьмой и последний титул Стива Дэвиса на этом турнире. Таким образом Дэвис установил рекорд по количеству побед в одном турнире мэйн-тура; рекорд продержался до 2010 года, когда Ронни О'Салливан в 9-й раз стал чемпионом Премьер-лиги.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Фергал О'Брайен 5:1 Вилли Торн  
 Ронни О'Салливан 5:1 Терри Гриффитс  
 Джеймс Уоттана 5:1 Питер Эбдон  
 Алан Макманус 5:2 Кен Доэрти

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1994 год в снукере
Irish Masters